Psicoprofilaxia é toda atividade que, com base em um plano de análise psicológica e mediante o emprego de recursos e técnicas de psicologia, procura promover o desenvolvimento das potencialidades do ser humano, seu amadurecimento como indivíduo e, finalmente, sua felicidade. 
(Bohoslavsky, 1998, p. 11).

Psicologia